Noyelles-en-Chaussée, Somme
Noyelles-Godault, Pas-de-Calais 
Noyelles-lès-Humières, Pas-de-Calais 
Noyelles-lès-Seclin, Nord
Noyelles-lès-Vermelles, Pas-de-Calais 
Noyelles-sous-Bellonne, Pas-de-Calais 
Noyelles-sous-Lens, Pas-de-Calais 
Noyelles-sur-Escaut, Nord
Noyelles-sur-Mer, Somme
Noyelles-sur-Sambre,  Nord
Noyelles-sur-Selle, Nord

Noyelle-Vion, Somme
Pont-Noyelles, Somme